Gminy w Czechach:
 Bohutín – gmina w powiecie Šumperk
 Bohutín – gmina w powiecie Przybram